Slobodka (Smolensk), localitat de la província de Smolensk, a Rússia
 Slobodka (Leningrad), localitat de la província de Leningrad, a Rússia